Follon steht für 
Follon (Copponex), Ortsteil in Frankreich
Jacques Follon (1948–2003), belgischer Philosophiehistoriker
Siehe auch:
Folon